

Persone 
 Edward Sloman – regista, sceneggiatore e attore britannico
 John Sloman – cantante britannico
 Henry B. Sloman – imprenditore e banchiere britannico-tedesco
 Mary Lavater-Sloman – scrittrice svizzera

Altro 
 Ghiacciaio Sloman – ghiacciaio davanti alla costa di Loubet in Antartide